Мария Данилова:
 Данилова, Мария Антоновна
 Данилова, Мария Даниловна (1884—1946) — святая Русской православной церкви.
 Данилова, Мария Ивановна (1793—1810) — балерина.